Раушан Заутбаевна Койшибаева (; род. 7 марта 1966 года, Кзыл-Орда, Казахская ССР) — казахстанская пауэрлифтерша, серебряный призёр летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро.

Биография 
В 1990 году Раушан попала под поезд и получила травму, которая привела к ампутации обеих голеней. В 2003 году вышла замуж за жителя села Чунджа Алматинской области, родила трёх дочерей, в 2010 году с семьёй переехала на родину мужа.

Начала тренировки в 2010 году, в 2012 году получила звание мастера спорта Казахстана, в 2013 году — мастера спорта международного класса. В 2013 году на чемпионате мира в Дубае (первые международные соревнования спортменки) заняла 13-е место, в 2014 году на Азиатских Параиграх в Инчхоне — 6-е место.

В 2015 году в Алма-Ате прошёл первый в Казахстане открытый чемпионат Азии по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, где Раушан завоевала две серебряные медали. В феврале 2016 года на втором этапе кубка мира в Дубае она взяла «бронзу». Оттуда полетела на турнир в Малайзию, где также заняла третье место и завоевала лицензию на Паралимпийские игры 2016 года.

На Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Раушан Койшибаева при первом подходе подняла штангу весом 108 кг. Во втором подходе она подняла 113 кг, но попытка не была засчитана судьями. В третьей попытке спортсменка покорила 113 кг, завоевав серебряную медаль.

На Паралимпиаде-2020 в Токио Койшибаева подняла вес 112 кг, заняв итоговое четвёртое место в категории до 67 кг.

Спортивные результаты

Награды 
 Орден «Курмет» (2018)

Примечания 

Пауэрлифтеры Казахстана
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2016 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2020 года